De Coppa Italia 1987–1988 was de 41ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 23 augustus 1987 en eindigde op 18 mei 1988 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Communale in Turijn onder leiding van scheidsrechter Luigi Agnolin. De beker ging voor de tweede keer in de clubgeschiedenis naar Sampdoria, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Torino.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1987/88
 Serie B 1987/88

Bekervoetbal 1987/88
1988